Mahomet – prorok islamu
 Mahomet – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Mahomet – struga w Polsce, dopływ Kamionki
 Muhammad – arabskie imię męskie
 ﷴ (Muhammad) – ligatura pisma arabskiego